Грудне вигодовування
 Годування птахів

Див. також 
 Кормління — система винагородження княжих намісників у Московській державі XIV — першої половини XVI ст.